Kanthos steht für:

Personen der griechischen Mythologie:
 Kanthos (Sohn des Kanethos), ein Argonaut
 Kanthos (Sohn des Aigyptos)

Familienname:
 Telemachos Kanthos (1910–1993), zyprischer Maler und Grafiker